

Cinéma 
 Les Amateurs, comédie policière réalisée par Alan Taylor en 1995
 Les Amateurs, film français sorti en 2004

Télévision 
 Les Amateurs, feuilleton en six épisodes créé par Fred Scotlande, Chloé Marçais, avec François Damiens, Vincent Dedienne et Fanny Sidney (Disney+, 2022), adaptation de la série britannique The Wrong Mans (2013-2014) créée par James Corden et Mathew Baynton

Musique 
 Les Amateurs !, festival de piano créé en 2008